Палестинский фунт введён в обращение Валютным советом Палестины в качестве денежной единицы британской подмандатной территории 1 ноября 1927 года вместо египетского фунта.
Палестинский фунт приравнивался к фунту стерлингов и состоял из 1000 милей. В обращение были выпущены банкноты достоинством 500 милей, 1, 5, 10, 50 и 100 фунтов, а также разменные монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 милей. Окончательно выведен из обращения в 1951 году.
Валютный совет Палестины был расформирован в 1952 году.

Предыстория 
До Первой мировой войны Палестина почти 400 лет находилась в составе Османской империи. В ходе войны Британская армия вторглась в Палестину со стороны Египта. К концу октября 1917 года англичане взяли Беэр-Шеву, Газу и Яффо. 11 декабря 1917 года войска вступили в Иерусалим. Север Палестины оставался под турецким управлением до сентября 1918 года.
Власть на этой территории перешла в руки британской военной администрации во главе с генералом Алленби.

На мирной конференции в Париже в 1919 году под определение «Палестина» попадала область, включающая территории, на которых сегодня располагаются Израиль, Палестинская автономия, Иордания и северо-западная часть Саудовской Аравии. Было принято решение, что страна перейдёт под управление Великобритании в качестве подмандатной территории Лиги Наций, а целью мандата провозглашались исполнение Декларации Бальфура и создание в Палестине «Еврейского Национального очага».

В 1920 году Лондон принял решение о передаче власти гражданской администрации, и сэр Герберт Луис Сэмюэл был назначен первым Верховным комиссаром Палестины.

К этому времени на территории Палестины имели хождение дензнаки Египта (бывшего тогда также британским владением), Турции, Германии, Австрии, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Британской Индии, России и США.

Постановлением от 22 января 1921 года Герберт Сэмюэл отменил свободное хождение на территории Палестины чужих валют. Официальными денежными единицами подмандатной территории устанавливались египетский фунт и британские золотые соверены, обязательные к приёму во все виды платежей.

На основании решений конференции в Сан-Ремо Лига Наций вручила в 1922 году Великобритании мандат на Палестину, объясняя это необходимостью «установления в стране политических, административных и экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома».

24 июля 1922 года мандат был официально одобрен правительствами 52 стран, входящих в Лигу Наций.

История обращения 
Идея выпуска специальной валюты для Палестины была предложена ещё в 1917 году Англо-Палестинским банком (APC). Между 1917 и 1923 годами эта тема поднималась не менее пяти раз:
 в предложении APC для выпуска банкнот (1917—1918);
 на консультативном Комитете по финансовым вопросам (1919);
 в предложении сэра Герберта Сэмуэла относительно вопроса о валюте в Палестине (1920);
 в рамках Политического комитета по вопросу о монетах Палестины (1920);
 в итоговом плане APC по выпуску валюты в Палестине (1921—1923).

В 1926 году был создан Валютный совет Палестины. Он занялся разработкой правовых условий для выпуска новой валюты, заказами на создание образцов банкнот и монет, подготовкой палестинской общественности и банковской системы к нововведениям. 
15 июня 1926 года Валютный совет Палестины принял решение, что в качестве денежной единицы на подмандатной территории будет использоваться палестинский фунт (£P), равный по стоимости британскому фунту стерлингов и состоящий из 1000 милей. Палестинский фунт был объявлен законным платёжным средством также и в Трансиордании, которая в то время технически была частью британского мандата, хотя и имела автономную местную администрацию.

Разработка дизайна всех монет была поручена , главному архитектору Департамента общественных работ в Палестине. Валютный совет запретил использование на монетах религиозных символов, и Гаррисон, положив в основу дизайна максимально нейтральную сельскохозяйственную тему, изобразил на монетах листья и ветви оливкового дерева.

Статья 22 Мандата Лиги Наций на Палестину от 24 июля 1922 года гласила:

Официальными языками Палестины будут английский, арабский и иврит. Любое высказывание или надпись на арабском на марках или монетах в Палестине будут повторены на иврите, и любое высказывание или надпись на иврите будут повторены на арабском.

Так на аверсе новых монет Палестины появилось трёхъязычное упоминание о территориальной принадлежности. В целях соответствия духу Декларации Бальфура в текст на иврите были добавлены в скобках буквы «Алеф» и «Йуд» (א"י — аббревиатура «Э́рец Исраэ́ль», то есть «Земля Израильская»), поясняющие смысл наименования и принадлежности Палестины. Эскизы монет были рассмотрены и согласованы консультационным комитетом Королевского монетного двора в Лондоне.

Дизайн банкнот выполнила известная лондонская фирма Thomas de la Rue, специализирующаяся на выпуске ценных бумаг. Валютный совет Палестины заказал эскизы шести банкнот: 500 милей, 1, 5, 10, 50 и 100 фунтов. Банкноты несли на себе изображения исторических памятников Палестины и содержали надписи на иврите, английском и арабском языках. В текст на иврите, как и на монетах, были добавлены в скобках буквы «Алеф» и «Йуд» (א"י — аббревиатура «Эрец-Исраэль», то есть «Земля Израильская»).

Проект дизайна денежных знаков был представлен королю Георгу V и заслужил высочайшее одобрение Его Величества.

Монеты Палестины чеканились на Королевском монетном дворе в Лондоне. К выпуску были подготовлены монеты достоинством 1 и 2 миля из бронзы, 5, 10 и 20 милей из сплава никеля и меди, 50 и 100 милей из серебра 720-й пробы.

Фирма Thomas de la Rue подготовила весь выпуск банкнот.

1 ноября 1927 года денежные знаки поступили в обращение. Выпуск был приурочен к десятой годовщине Декларации Бальфура.
 
С 29 февраля 1928 года на территории Палестины были выведены из обращения золотые британские соверены, а 31 марта 1928 года введён запрет на использование египетских фунтов и египетских монет — пиастров. Так палестинские фунты и мили стали единственным законным платёжным средством на подмандатной территории.
Банкноты Валютного совета Палестины находились в обращении в Иордании и на оккупированных ею территориях Западного берега реки Иордан до 30 сентября 1950 года, монеты — до 30 июня 1951 года. Палестинский фунт там был заменён на иорданский динар. В секторе Газа палестинский фунт обращался до 9 июня 1951 года. Он был заменён на египетский фунт. После создания Государства Израиль палестинский фунт продолжал хождение на его территории ещё три месяца и был отменён как законное платёжное средство 18 августа 1948 года. Заменён на палестинский фунт Англо-Палестинского банка.

Монеты 1927—1947 годов 
В обращении с 1 ноября 1927 года. Выпуски монет проводились по мере потребности в качестве дополнительной эмиссии того или иного номинала. Всего было произведено 59 выпусков монет. За весь период обращения с 1927 по 1947 год монеты Палестины ни разу не изменили своего вида (менялся только год выпуска). Во время Второй мировой войны, в 1942—1945 годах, часть номиналов претерпела временную смену сплава металлов из-за нехватки никеля — стратегического материала. Уже в 1946 году Валютный совет Палестины принял решение вернуться к использованию довоенного состава сплава. Выпуск, датированный 1946 годом, является последним выпуском монет Палестины, поступившим в обращение. 29 ноября 1947 года Генеральной Ассамблеей ООН был принят План по разделу Палестины, что означало завершение действия на этой территории Британского мандата, и практически весь тираж монет 1947 года был отправлен на переплавку.

В таблице монеты расположены по номиналу с возрастанием.

 Стоимость комплекта из 59 выпусков монет времён британского мандата в Палестине составляла в 2014 году — 4000 долларов США.

Банкноты 1927—1945 годов 
В обращении с 1 ноября 1927 года. Выпуски банкнот проводились по мере необходимости в дополнение к ранее выпущенным денежным знакам того или иного номинала. Всего с 1927 по 1945 год было произведено 22 выпуска банкнот.
В 1934 году на территории Палестины находились в обращении всего 56 банкнот достоинством 100 фунтов. Это были большие деньги. К примеру, зарплата полицейского составляла 4 фунта в месяц, сельский староста (мухтар) получал от гражданской администрации ежемесячное жалование размером 2 фунта, адвокатский гонорар мог составить 3—10 фунтов, судебные издержки 4—15 фунтов, за кражу электроэнергии полагался штраф в 1—5 фунтов.
До 15 сентября 1948 года проводился обмен на палестинский фунт Англо-Палестинского банка по курсу 1:1.

В таблице банкноты расположены по номиналу с возрастанием.

 Известно, что остались 82 экземпляра банкноты достоинством 50 палестинских фунтов, которые в 1948 году не были возвращены в Банк Англии. 26 из них находятся в музеях и в руках коллекционеров. О судьбе остальных данных нет.
 Известно, что остались 10 экземпляров банкноты достоинством 100 палестинских фунтов, которые в 1948 году не были возвращены в Банк Англии. 4 из них находятся в музеях и в руках коллекционеров. Их серийные номера и даты выпусков:
 A000719 — 1 сентября 1927 года;
 A000935 — 1 сентября 1927 года;
 A001020 — 30 сентября 1929 года;
 A001088 — 30 сентября 1929 года.
О судьбе остальных данных нет.

 Существует лишь один экземпляр банкноты достоинством 100 палестинских фунтов 1942 года выпуска, причём это лишь образец банкноты.
 Банкнота достоинством 10 палестинских фунтов 1927 года выпуска за номером A012820 продана неизвестному коллекционеру в октябре 2007 года на лондонском аукционе Spink за $44 000.
 Банкнота достоинством 10 палестинских фунтов 1927 года выпуска за номером A009367 продана неизвестному коллекционеру в декабре 2008 года на аукционе LKCA в Канзас-Сити за $62 500.

Примечания

Литература 
  (иврит)
  (иврит)
 
  (английский)
  (английский)

Британский мандат в Палестине
Фунт
Деньги Израиля
Деньги Иордании